Щербовка:

 Щербовка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Щербовка — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области.